Paracatu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Paracatu (ort), Minas Gerais, 
 Paracatu (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar